Komyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Komyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Komyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734737-175395), sjö i Bodens kommun, 
Komyrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736541-177434), sjö i Bodens kommun,  (4,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn